Radin steht für:

 Radin (Bludenz), Ortsteil von Bludenz, Vorarlberg

Radin ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Radin (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Helen Kristt Radin (1933–2007), US-amerikanische Filmproduzentin
 Joshua Radin (* 1974), US-amerikanischer Musiker, Sänger und Autor
 Leonid Petrowitsch Radin (1860–1900), russischer Revolutionär
 Margaret Jane Radin (* 1941), US-amerikanische Juristin
 Max Radin (1880–1950), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Paul Radin (1883–1959), US-amerikanischer Anthropologe
 Zvjezdan Radin (* 1953), jugoslawischer Fußballspieler